De Berk (Rucphen), buurtschap in Rucphen
 De Berk (Barger-Compascuum), windmolen in Barger-Compascuum
 De Berk (Echt), bedrijventerrein in Echt